Yuki Komatsubara est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Yuki Komatsubara, qui comme ses 48 prédécesseurs était une jeune fille normale, devint la  du  Cygne noir. Comme ses prédécesseurs, le cygne noir s'est emparé d'elle dans le but de tuer Rose-Red Strauss et Adelheid, elle faisait souvent équipe avec Jin Renka peu avant que celui-ci ne rejoigne la communauté de Bridget. Alors qu'un jour, Strauss était parti sur une île pour détruire un sceau, après avoir vu Jin se faire battre, Yuki décida à son tour d'aller combattre Strauss. Lorsqu'elle le trouva, elle se présenta comme étant la  du Cygne noir venu pour le tuer. Strauss n'ayant pas l'intention de se laisser tuer facilement, lui envoya des flèches magiques que Yuki dissipa sans prendre aucune égratignure. Peu après, un combat s'engagea entre Strauss et Yuki qui avait l'air d'avoir le dessus sur Strauss, dans ce duel elle parvint à lui trancher son bras gauche avant que celui-ci ne prenne la fuite. Peu de temps après, Jin Renka apparut en sortant de l'ombre, celui-ci était complètement amoché, il s'inquiéta ouvertement pour Yuki en craignant que celle-ci échoue et ne réussisse pas à tuer Strauss et Adelheid. Yuki le rassura, en lui affirmant que rien ne lui disait qu'elle devait mourir et que si elle réussissait à tuer Strauss et Adelheid dans le temps imparti, alors le cygne noir disparaitra. En sentant que Strauss s'était remis en route pour chercher à nouveau le sceau, Yuki demanda à Jin de faire en sorte que celui-ci puisse attirer Strauss vers le sol. Jin qui essaya de l'attirer fut rétamé par celui-ci, avant de se voir réduire le tiers de son corps. Lorsque Strauss apparut devant Yuki, celle-ci se prépara à nouveau à l'affrontement en s'élançant vers Strauss. Celui-ci flotta dans les airs et se servit de ses pouvoirs télékinésiques pour soulever des rochers afin de pouvoir les envoyer vers Yuki, qui se protégea à l'aide de ses pouvoirs. Sachant que Strauss se terrait derrière un des rochers, Yuki essaya de localiser sa position afin de lui donner le coup final. Yuki qui réussit à le localiser s'élança vers lui avec comme intention de lui transpercer le cœur, mais en arrivant à lui, Yuki fut transpercée par les épées spirituelles que Strauss avait pris à Jin. Collée à un arbre avec les épées plantées dans le corps, Yuki révéla à Strauss que la prochaine incarnation du cygne noir sera plus puissante et que le même coup ne marchera pas deux fois. Strauss s'excusa auprès de celle-ci d'avoir été mêlé à cette guerre et que tout ça était de sa faute, mais Yuki ne lui en voulait pas car celui-ci se battait pour délivrer Adelheid en lui affirmant qu'elle savait qu'il était quelqu'un de bien. Alors que Strauss s'éloigna pour détruire le sceau, Yuki souhaita à ce que la prochaine incarnation puisse transmettre son message à Jin en espérant que celui-ci puisse sourire de temps en temps.

Pouvoirs 
 Neutralisation de Magie 
 Agilité surdéveloppée
 Mémoire et atout des incarnations précédentes
 Maîtrise de l'énergie spirituelle

Liens externes 
Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles